Roane County may refer to more than one place:

Roane County, Tennessee
Roane County, West Virginia